Simplicity steht für:

 englischsprachiger Ausdruck für Einfachheit
 Evansville Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Simplicity
 Simplicity Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Simplicity Six
 Simplicity Hill, kleiner, eisfreier Hügel in der antarktischen Ross Dependency